Всеми́рная федерáция незави́симых скáутов () — скаутская организация, образованная в немецком Лаубахе в 1996 году Лаври Дрингом, английским скаутом, президентом независимой Ассоциации скаутов Баден-Пауэлла.

Всемирная федерация независимых скаутов открыта для любой скаутской организации, которая не состоит в других международных скаутских организациях. WFIS предусматривает, что организация-член использует программы, традиции, форму, мораль и этику, а также структуру, придерживаясь книги Роберта Баден-Пауэлла «Scouting for boys», за исключением вопросов здоровья, охраны окружающей среды, первой медицинской помощи и безопасности.

В настоящее время WFIS включает 53 члена в 32 странах мира. На данный момент количество участников составляет порядка 300 тысяч человек.

Президентом организации является Клаус Теджедер. Он является президентом Европейского бюро WFIS и лидером немецких скаутов.

Российскую Федерацию в WFIS представляет Русский союз скаутов, штаб-квартира которого расположена в Нижнем Новгороде.

Список членов

WFIS Азия/Австралия

WFIS Европа

WFIS Северная Америка

WFIS Южная Америка

WFIS Карибы

Ссылки 

Скаутские организации
Международные молодёжные организации
Международные ассоциации